

Architettura
 Villa di Tizzano – edificio storico di Bagno a Ripoli

Geografia
 Tizzano Val Parma – comune italiano della provincia di Parma
 Tizzano (Sartena) – frazione del comune corso di Sartena

Persone
 Davide Tizzano – ex canottiere italiano
 Giovanni Tizzano – scultore italiano
 Raffaele Tizzano – autore televisivo, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e pubblicista italiano